

Personnalités 

 Aurlus Mabélé (1953-2020), chanteur et compositeur congolais
 Bawaka Mabele (1988-), footballeur congolais.
 Prudence Nobantu Mabele (1971-2017), militante sud-africaine.

Toponyme 
 Muchinje/Mabele, ville du Botswana.